Boureni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Boureni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Boureni (Balș), Dorf im Kreis Iași
 Boureni (Moțca), Dorf im Kreis Iași